Stefano Rosso - cantautore italiano
 Stefano Rosso - imprenditore italiano
 Stefano Rosso - album di Stefano Rosso del 1985